O7 ou O07 est un sigle qui peut faire référence à :

 Autoroute turque O7, reliant Kınalı à Akyazı ;
 Échec d'une tentative d'avortement (O07), d'après la classification internationale des maladies ;
 HNLMS O 7, un sous-marin de la Marine royale néerlandaise ;
 .

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres